6 Songs – album dei Melvins del 1986
6 Songs – EP degli Overkill del 2012